Monte Sião é um bairro da Zona Leste de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas.

Sua história está extremamente ligada a história do bairro Jorge Teixeira, pois surgiram na mesma época.

Ver também
 Lista de bairros de Manaus

Monte Siao
Zona Leste de Manaus